Women In Prison (сокр. WIP, ) — подраздел эксплуатационного кино, в котором повествуется об издевательствах над женщинами в местах лишения свободы (концлагеря, тюрьмы и т. п.).

Сюжеты фильмов 
Фильмы про женщин за решёткой снимались и в 1960-х годах, и раньше. Ранние фильмы, эксплуатирующие эту тематику, были в основном моралистичными драмами о тяготах тюремной жизни. В 1970-е годы после снятия табу с определённых тем они стали более откровенными и садистскими. Пик популярности WIP-фильмов пришёлся на 1970-е и 1980-е годы. До 1970-х самыми активными в производстве WIP-фильмов были американцы, но постепенно тематика стала популярной и среди продюсеров и режиссёров Южной Америки, Италии и Юго-Восточной Азии.

Рассматриваются разнообразные аспекты человеческой сексуальности, изображаются сексуальные отклонения или извращения: садизм, мазохизм, фетишизм, иногда с соответствующими атрибутами тоталитарной обстановки, если действие происходит в нацистских лагерях. Порой разграничить эти поджанры сложно, в связи с чем некоторые фильмы Women In Prison оказываются в списках эксплуатационных фильмов жанров Sexploitation и Nazi-exploitation.

Сюжеты фильмов, как правило, похожи один на другой. В большинстве из них использовался набор выработанных за годы съёмок подобных фильмов клише. Во всех фильмах были обязательная массовая сцена в душе, женские драки, лесбиянство, коррумпированный начальник или начальница тюрьмы с сексуальными отклонениями, нередко торгующий своими заключёнными. Порою эти фильмы сложно отличить от обыкновенной порнографии.

Категории 
Сюжеты фильмов тоже можно разделить на две категории:

 В ряде фильмов женщины попадали в тюрьму по приговору законного суда, и в таком случае речь в фильмах шла, как правило, о молодой неопытной девушке, которая попала в тюрьму по ошибке, за чужое преступление («Девочки в тюрьме»), либо взявшая на себя вину за чужое преступление («Женщины в ярости»), либо совершившая вынужденное преступление («Невольные пташки»). Это более соответствует названию жанра, так как, по идее, тюрьма (prison) — это место исполнения закона, и попасть туда можно только по законной санкции.
 В другой категории фильмов женщины попадали не в тюрьмы, а незаконно лишались свободы отдельными лицами («Садомания») или государством с тоталитарным режимом в состоянии войны («Большая клетка для птиц») (частные публичные дома, плантации в Азии, Nazi-exploitation). Сюжет меняется, когда в месте лишения свободы оказывается проверяющий состояние тюрьмы (журналист или правозащитник), который, узнав о нарушениях закона в лагере, устраивает заключённым побег. В данном случае термин «тюрьма» не совсем уместен, так как если человека лишают свободы незаконно, то место, где он находится, не может называться тюрьмой в прямом смысле.

Почти всегда такие фильмы заканчиваются массовым побегом и полным уничтожением персонала лагеря.

К 1990-м годам популярность подобных фильмов пошла на спад. Кинокритик Сергей Меренков отмечает, что причиной этому стало однообразие всех WIP-фильмов. Но не все фильмы WIP отличались своей бессмысленной жестокостью и порнографичностью, среди них есть и избранные ленты (например, «Бангкок Хилтон»).

В последние десятилетия такие фильмы уже практически не снимают.

Некоторые фильмы жанра WIP 
 «99 женщин» («Der Heiße Tod», ФРГ-Великобритания-Италия-Испания, Хесус Франко, 1969)
 «Большая клетка для птиц» («The Big Bird Cage», США, Джек Хилл, 1972)
 «Чёрная мама, белая мама» («Black Mama, White Mama», США/Филиппины, Эдди Ромеро, 1973; фильм с элементами «блэксплойтэйшен»; в главных ролях Пэм Гриер и Маргарет Марков)
 «Women in Cell Block 7»
 «Клетка» — российский телесериал, в главной роли Ирина Апексимова.
 «Куколки за колючей проволокой» («Frauengefängnis», Швейцария, Хесус Франко, 1975)
 «Ильза — свирепая тюремщица» («Greta — Haus ohne Männer», США, ФРГ, Швейцария, Хесус Франко, 1977)
 «Садомания» («Sadomania», Германия-Испания, Хесус Франко, 1980)
 «Женщины за решёткой» («Chained Heat», США/ФРГ, Пол Николас, 1983)
 «Женщины в ярости» («Women in Fury», Италия, Микеле Массимо Тарантини, 1985)
 «Девочки из исправительной колонии» («Reform School Girls», США, Том ДеСимон, 1986)
 «Девственницы из ада» («Virgins From Hell», Индонезия, Акил Анвари, 1987)
 «Под принуждением» («Contrainte par corps», Франция, Серж Леруа, 1988; в одной из главных ролей Витторио Меццоджорно. Фильм шёл в советском кинопрокате)
 «Невольные пташки», («Caged Hearts», США, Генри Чарр, 1995)
Малолетка (Jailbait, США, 2014)
 «Женская тюряга», (СССР, 1991)

Интересные факты 
 В фильмах WIP появилась даже постоянная героиня — надзирательница Ильза в исполнении Дайан Торн, о которой снято 4 фильма.
 В 1986 году вышел пародийный фильм «Девушки из исправительной колонии», в котором высмеивалась порнографичность и жестокость, свойственная жанру WIP.

См. также 
 Дева в беде
 Девки с мачете на свободе!

Примечания

Литература 
 Mayne, Judith: «Caged and framed. The women-in-prison film», Framed: lesbians, feminists, and media culture, ed. by Judith Mayne. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2000. (Main Stack PN1995.9.W6.M359 2000)
 Morey, Anne. «'The Judge Called Me an Accessory': Women’s Prison Films, 1950—1962», Journal of Popular Film & Television. 23(2):80-87. 1995 Summer.
 Rapaport, Lynn: «Holocaust Pornography. Profaning the Sacred in Ilsa, She-Wolf of the SS», Shofar. An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies, Vol. 22, No. 1, Fall 2003, pp. 53-79.
 Waller, Gregory A.: «Auto-Erotica. Some Notes on Comic Softcore Films for the Drive-in Circuit», Journal of Popular Culture, Vol. 17, Issue 2, p. 135, Fall 1983
 Walters, Suzanna Danuta: «Caged heat. The (R)evolution of women-in-prison films», Real knockouts. Violent women in the movies, edited by Martha McCaughey and Neal King. 1st Ed. Austin: University of Texas Press, 2001.
 Williams, Melanie. «Women in Prison and Women in Dressing Gowns: Rediscovering the 1950s Films of J. Lee Thompson», Journal of Gender Studies, 11(1):5-15, 2002 Mar

Ссылки 
 Коллекция фильмов «Женщины в тюрьме»
 База данных по фильмам WIP
 Lesbians in Women-in-Prison Movies
 Übersicht über die bekanntesten Filme (PDF-Datei; 588 kB)
 Clowers, Marsha: Dykes, Gangs, and Danger. Debunking Popular Myths about Maximum-Security Life. as pdf

Женские типажи
Однополая сексуальность